Агентство безопасности и разведки ( или SOA) — хорватская разведывательная служба, основанная (вместе с Управлением военной безопасности и разведки) в 2006 году путём объединения контрразведывательной службы (POA) и разведывательной службы (OA).

Текущий директор SOA, назначенный с согласия Президента Хорватии и Премьер-министра — Йосип Булевич.

См. также 
 Разведывательная служба (Хорватия)

Примечания

Ссылки 
 Security and Intelligence Agency

Разведывательные организации
Спецслужбы Хорватии